54. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 6–7 lutego 1960 roku w stolicy szwajcarskim Davos. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Eisstadion po raz siódmy (wcześniej w 1898, 1908, 1928, 1936, 1938 i 1951). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Złoto zdobył reprezentant ZSRR Boris Stienin. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 44 łyżwiarzy z 17 krajów. Sklasyfikowanych zostało 43.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1960 w sportach zimowych
1960 w Szwajcarii
Łyżwiarstwo szybkie w Szwajcarii
Sport w Davos